Stigbygeln kan syfta på

 Stigbygeln – ett ben i örat
 Stigbygeln – en struktur i foten, se Ben (kroppsdel)

Se även
 Stigbygel – en bygel (oftast av metall) med platt sula, avsedd som stöd för foten vid uppsittning och ridning